Freedumb — седьмой студийный альбом кроссовер-трэш-метал-группы  Suicidal Tendencies, выпущенный 18 мая 1999 года на независимом лейбле Suicidal Records.

Об альбоме 
Обложка альбома — пародия на водружение флага над Иводзимой.

Музыкально представляет собой альбом, стиль которого сочетал в себе ярость и мощь хардкор-панка, фанковый ритм и скорость традиционного трэш-метала.

В 2005 году Freedumb занял 489 позицию в списке 500 величайших альбомов рока и метала всех времён по версии журнала Rock Hard.

Список композиций

Бонус композиции (японское издание) 
В японском издании также присутствует бонус-трек.

Участники записи 
 Майк Мьюир — вокал
  — соло-гитара
  — ритм-гитара
  — бас-гитара
  — барабаны

Примечания

Ссылки 
 Encyclopaedia Metallum

Альбомы Suicidal Tendencies